HHS - Hoge Hotelschool (inmiddels Hotelschool The Hague) te Scheveningen (Den Haag)
 (K)HHS - Hotel Management School Maastricht (v/h (Katholieke) Hogere Hotelschool) te Maastricht
 HHS - De Haagse Hogeschool te Den Haag (en Zoetermeer e.d.)